Фидаи () — гимн Государства Палестина. Композитор: Али Измаэль. Текст писал Саид Аль Музайин. Гимн был принят палестинским национальным советом в 1996 году;был заявлен как гимн Палестины Организацией освобождения Палестины в 1972 году.

Название гимна, «фидаи», , мн. ч. «фидаин»  «жертвующие», обозначает «человека, жертвующего собой во имя веры, идеи», и применяется как самоназвание участниками национально-освободительных и революционных движений, партизанских организаций, боевых партий. В первоначальной форме слово было использовано хашашинами.

В период с 1936 по 1996 год гимном палестинцев была написанная палестинским поэтом Ибрагимом Туканом песня Маутини, после 1996 года она используется как неофициальный гимн.

Текст

Примечания

См. также 
 «Билади» — гимн Египта

Ссылки 
 MOFA Palestine
 Palestine: Fida’i — Audio of the national anthem of Palestine, with information and lyrics
 
 Himnuszok — A vocal version of the Anthem, featured in «Himnuszok» website.

Палестина
Государственные символы Государства Палестина
Песни 1996 года